Сухорабовка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Сухорабовка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Сухорабовка — село в Решетиловском районе Полтавской области.